Ники́та Вале́рьевич Васи́льев (22 марта 1992, Псков) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
В 2009 году окончил школу-интернат «Спартак» (Москва). С 2010 года выступал за молодёжный состав клуба «Ростов». Дебютировал в чемпионате России в 15 туре, в игре против клуба «Томь», выйдя на замену вместо Алексея Ребко на 67 минуте. В феврале 2012 года на правах аренды перешёл в новороссийский «Черноморец».

31 мая 2013 года попал в расширенный список студенческой сборной России для участия во Всемирной Универсиаде в Казани, 23 июня был включён в окончательный список игроков.

26 июля 2013 года на правах годичной аренды перешёл в московское «Торпедо».

20 февраля 2016 года стал игроком «Зенита-Ижевск».

Достижения 
 Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 2012.

Примечания

Ссылки 
 https://www.cfu2015.com/players/1132/
 Профиль на официальном сайте ФК «Ростов»

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «МИТОС»
Игроки ФК «Калуга»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»
Игроки ФК «Зенит-Ижевск»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Зоркий»